Sitio de Mahdía puede referirse a varios hechos de armas en esta localidad tunecina:

Cruzada de Mahdía (1087), que tomó la ciudad y se retiró tras recibir un cuantioso rescate.
Cruzada de Mahdía (1390), que intentó sin éxito tomar la ciudad.
Toma de Mahdía (1550), por una fuerza española al mando de Andrea Doria.